Сантурсе — название населённых пунктов:

  — город в Санта-Фе, Аргентина.
  — район муниципалитета Сан-Хуан, Пуэрто-Рико.

 Испания
 Сантурсе — город и муниципалитет в Испании.
  () — центр и старый квартал муниципалитета Сантурсе, Бискайя, Испания.
 Сантурсе-Ортуэлья () — бывшее официальное название муниципалитета Ортуэлья, провинция Бискайя, Страна Басков.

См. также 
  — профессиональная бейсбольная команда из Сантурсе, Сан-Хуана, Пуэрто-Рико.
  — профессиональная баскетбольная команда из Сантурсе, Сан-Хуан, Пуэрто-Рико.
  — американская футбольная команда из Сантурсе, Бискайя, Испания.
  — теплоэлектростанция в муниципальном районе Сантурсе, Бискайя, Испания.